Владимир Всеволодович

 Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) — правитель Киевской Руси и писатель
 Владимир Всеволодович (князь новгородский) (ум. ок. 1141) — князь новгородский
 Владимир Всеволодович (князь стародубский) (1192—1228) — князь стародубский